przetwarzanie potokowe – jeden ze sposobów sekwencyjnego przetwarzania danych
 potokowość – technika budowy procesorów
 pipelining HTTP – cecha komunikacji z użyciem protokołów, głównie HTTP

Zobacz też 
 potok (Unix)

Informatyka